

Personen 
 Alfred Dillwyn Knox (1884-1943), een Brits geleerde en codebreker
 Frank Knox (1874-1944), een Amerikaans politicus
 Henry Knox ( 1750-1806), een Amerikaans officier en politicus
 James Knox (1995), Engels wielrenner
 James Robert Knox (1914-1983), een Australisch geestelijke
 John Knox - (1505, 1513 of 1514 – 1572), een Schots kerkhervormer
 Mike Knox (1978), een Amerikaans professioneel worstelaar
 Rob Knox (1989-2008), een Brits acteur
 Robin Knox-Johnston (1939), een Engels zeiler
 Terence Knox (1946), een Amerikaans acteur

Locaties 

 Knox City, Australië
 Knox (atol), een atol van de Marshalleilanden
 Knox (Indiana), Verenigde Staten
 Fort Knox (Kentucky), Verenigde Staten
 Knox City (Missouri), Verenigde Staten
 Knox (North Dakota), Verenigde Staten
 Knox (Pennsylvania), Verenigde Staten

Museum 
 Albright-Knox Art Gallery, een museum voor moderne en hedendaagse kunst in Buffalo in de Amerikaanse staat New York

Zie ook 
 Knoxville, (doorverwijspagina)